Coração de Maria kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Coração de Maria (ort), Bahia, 
 Coração de Maria (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar